Les élections territoriales de 2017 à Wallis-et-Futuna ont lieu le  afin de renouveler les vingt membres de l'Assemblée territoriale de la collectivité d'outre-mer française de Wallis-et-Futuna.

19 listes se partagent les 20 sièges du conseil territorial. Seule la liste Fakatahi kihe kaha'u e lelei / Ensemble pour un avenir meilleur remporte deux sièges. Les élections voient le renouvellement de près de la moitié des élus de l'Assemblée territoriale, avec 9 nouveaux élus sur 20.

Mode de scrutin 
L'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna comporte 20 sièges pourvus pour cinq ans au scrutin proportionnel plurinominal de liste à un tour dans cinq circonscriptions plurinominales correspondant aux cinq districts de la collectivité. L'île de Wallis totalise 13 sièges  tandis que l'île de Futuna en compte 7 . 

Les listes sont fermées, sans possibilité pour l'électeur de procéder à un panachage ou à un vote préférentiel. Après dépouillement des suffrages, les sièges sont répartis dans chaque circonscription à la proportionnelle selon la règle de la plus forte
moyenne, sans seuil électoral.

Forces en présences 
31 listes sont soumises au vote des électeurs, réunissant 130 candidats (62 femmes et 68 hommes).

Participation 
8738 inscrits sont appelés à se rendre aux urnes dans 13 bureaux de vote, dont 5980 pour 8 bureaux à Wallis et 2402 pour 5 bureaux à Futuna.
La participation aux élections territoriales de 2017 est l'une des plus élevées de ces dernières décennies à Wallis et Futuna.  étaient appelés aux urnes ; à la clôture des bureaux de vote,  pour 8438 inscrits, soit 88,75 % des électeurs de Wallis et Futuna s'étant déplacés pour aller voter. En 2012, la participation avait été de 85,95 %. À la mi-journée, la participation était déjà élevée avec  soit 34 % à 11h.

À Wallis, la participation s'est élevée à près de 87 % avec  sur . La mobilisation a été particulièrement importante à Hahake et Hihifo avec respectivement  (87 %, soit sept points de plus qu'en 2012) et  (88 %, soit 3 points de plus qu'en 2012) des électeurs.
À Mu'a, l'abstention est légèrement plus forte avec seulement 2016 votants (86 %, quasi stable).

À Futuna, la participation est très supérieure à celle de Wallis avec un taux de participation de 93 % avec  sur . La mobilisation a été de 93,6 % (deux points de plus) à Alo et de 93,3 % (un point de plus) à Sigave, avec respectivement  sur  et 877 votants sur 940 inscrits.

Le nombre de procurations est lui en hausse. Il atteint 21 % à Futuna et près de 20 % des votes à Wallis avec un record de 30 % à Mua.

Résultats

Globaux

Wallis

District de Hihifo

District de Hahake

District de Mu'a

Futuna

District de Alo

District de Sigave

Analyse 
19 listes se partagent les 20 sièges du conseil territorial. Seule la liste Fakatahi kihe kaha'u e lelei / Ensemble pour un avenir meilleur remporte deux sièges. Les élections voient le renouvellement de près de la moitié des élus de l'Assemblée territoriale, avec 9 nouveaux élus sur 20. Près d'un tiers des élus sont des femmes, avec 6 élues.

Notes et références

Notes

Référence

Voir aussi

Article connexe 
 Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Territoriales
Wallis-et-Futuna
Mars 2017 en France
Politique en mars 2017